Glória kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Glória (kommun), Bahia,

Portugal 

 Glória (freguesia i Portugal, Aveiro), 
 Glória (freguesia i Portugal, Évora), Estremoz, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar